Cuenca – miasto na Filipinach
 Cuenca – miasto w Hiszpanii
 Cuenca – miasto w Ekwadorze
 Cuenca – kanton w Ekwadorze
 Cuenca – prowincja w Hiszpanii
 Isaac Cuenca – hiszpański piłkarz